Il Gruppo Mondiale (World Group in inglese) è il più alto livello della Coppa Davis 2011. Le otto squadre perdenti il primo turno devono prendere parte agli spareggi per evitare la retrocessione e al contempo assicurarsi la permanenza nel Gruppo Mondiale della Coppa Davis 2012.

Tabellone

Ottavi di finale

Serbia vs. India

Svezia vs. Russia

Repubblica Ceca vs. Kazakistan

Argentina vs. Romania

Cile vs. Stati Uniti

Belgio vs. Spagna

Croazia vs. Germania

Austria vs. Francia

Quarti di finale

Svezia vs. Serbia

Argentina vs. Kazakistan

Argentina qualificata alle semifinali dopo aver vinto il doppio.

Stati Uniti vs. Spagna

Germania vs. Francia

Semifinali

Serbia vs. Argentina

Spagna vs. Francia

Finale

Spagna vs. Argentina

Voci correlate
Coppa Davis 2011
Coppa Davis 2011 Spareggi Gruppo Mondiale

Collegamenti esterni
 

Gruppo Mondiale